Бога Чита има више значења:
 Бога Чита (округ Линколн, Мисисипи)
 Бога Чита (округ Нешоба, Мисисипи)